Валтер:

 Валтер, Янис Теодорович (1869—1932) — латышский и немецкий художник и преподаватель.
 Валтер — ударный кратер в юго-западной части моря Дождей на видимой стороне Луны.

 См. также
 Walter
 Walther
 Вальтер
 Вольтер